"Key Key Karimba" é o primeiro single do álbum Survivor in Love, lançado por Baltimora em 1987. Foi lançado apenas na Europa, onde conseguiu moderado sucesso na parada musical da Itália, alcançando a posição de número #37. Foi o último single lançado por Baltimora que conseguiu entrar em uma parada musical.

Faixas 
12" Single

Posições nas paradas musicais 

 

Singles de 1987
Singles de Baltimora